Caliban může znamenat:
 Caliban (hudební skupina) – pětičlenná metalcorová Kapela z Německa
 Caliban (měsíc) – 16. měsíc v pořadí od planety Uran